Ел Хулијан има више значења:

 Ел Хулијан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хулијан (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику